Жайнак () — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Арайлынского сельского округа. Код КАТО — 116655180.

География 
Село расположено на северной части района, на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к северу от административного центра района — села Акмол, в 5 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Арайлы.

Абсолютная высота — 330 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Ынтымак — на севере, село Арайлы — на юго-западе, село Кажымукан — на юге.

Через село проходит Южносибирская железнодорожная магистраль. Имеется одноимённая станция. 

Южнее села проходит автодорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы; через Костанай, Нур-Султан, Караганда».

Население 
В 1989 году население села составляло 80 человек (из них казахи — 48%, русские — 32%).

В 1999 году население села составляло 105 человек (55 мужчин и 50 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 140 человек (74 мужчины и 66 женщин).

Улицы 

 ул. Жастар
 ул. Шугула

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района